Nicole este un prenume feminin, care se poate referi la

 Nicole, cântǎreațǎ chilianǎ
 Nicole Cabell, cântăreață de operă americană
 Nicole Fontaine, om politic francez
 Nicole Hohloch, cântăreață germană
 Nicole Kidman, actriță australiano-americană
 Nicole Krauss scriitoare americană
 Nicole Scherzinger (Nicole Prescovia Elikolani Valiente Scherzinger), cântăreață americană
 Nicole Thomas-Mauro, om politic francez
 Nicole Valéry-Grossu (Nicoleta Valeria Bruteanu)
 Evangeline Lilly, (Nicole Evangeline Lilly) actriță canadiană
 Brande Nicole Roderick
 Anna Nicole Smith

Altele 
 Villers-Sire-Nicole

Nicolle 
 Charles Nicolle

Vezi și 
 Nico (prenume)
 Nicolae (nume)
 Nicollet

Nume proprii